Чемпионат Европы по снукеру 2007 () — главный любительский снукерный турнир 2007 года в Европе, проходивший с 6 июня (хотя церемония открытия состоялась 5-го) по 16 июня в Ирландии. Победителем чемпионата среди мужчин стал бельгиец Кевин ван Хоув, обыгравший в финале ирландца Родни Гоггинса со счётом 7:2. В женской части турнира победила англичанка Риан Эванс; в финале она выиграла у бельгийки Уэнди Янс со счётом 5:2.

Формат 

Чемпионат Европы включал в себя три основные категории: среди мужчин, женщин и ветеранов. Также, параллельно проходил другой турнир — International Play Offs, победитель которого получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон. Чемпион Европы в мужском разряде также автоматически получал место в мэйн-туре.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 64 игрока были разбиты на 8 групп, в каждой группе снукеристы играли по 7 матчей. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/16 финала, выходили по 4 человека, набравших наилучшие показатели в группе. Игроки, занявшие первое место в своих группах, не могли встретится между собой в первом раунде плей-офф. Матчи группового этапа игрались до 4 побед, 1/16—1/4 — до 5, полуфиналы — до 6, финал — до 7, матч за 3-е место — до 5.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. 24 игрока были разбиты на 4 группы, в плей-офф (1/8 финала) выходили первые четверо; занявшие 1 место в группе также не могли играть между собой в стартовом раунде плей-офф. Все матчи группового этапа и 1/8 финала проходили до 3 побед, четвертьфиналы и полуфиналы — до 4; финал проводился до 5 побед.

Призовой фонд 

Мужской турнир:
 Победитель: € 2 000+трофей
 Финалист: € 1 000+трофей
 Участие в 1/2: € 500+трофей
 Участие в 1/4: € 250
 Высший брейк: € 200+трофей 
 Общий призовой фонд: € 5 200Женский турнир:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250+трофей
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей 
 Общий призовой фонд: € 2 600

Турнир для ветеранов:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250+трофей
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей 
 Общий призовой фонд: € 2 600

 Результаты 
 Чемпионат среди мужчин 
 Плей-офф 

{{Турнир32 с пропусками
| RD1 = 1/16 финала 
| RD2 = 1/8 финала 
| RD3 = Четвертьфиналы 
| RD4 = Полуфиналы 
| RD5 = Финал 
| RD1-seed01= 
| RD1-team01=  Майкл Уайт 
| RD1-score01= 4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=  Лассе Мюнстерманн
| RD1-score02= 5
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=  Стефан Мазроцис 
| RD1-score03= 3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=  Джонатан Нильсон
| RD1-score04= 5
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=  Дэвид Миллс 
| RD1-score05= 5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=  Алекс Борг
| RD1-score06= 3
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=  Майкл Родс 
| RD1-score07= 3
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=  Винсент Малдун
| RD1-score08= 5
| RD1-seed09= 
| RD1-team09=  Джордан Браун 
| RD1-score09= 5
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=  Гарри Хардиман
| RD1-score10= 4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=  Джо Миара 
| RD1-score11= 3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=  Брендан О'Донохью
| RD1-score12= 5
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=  Гэри Томсон 
| RD1-score13= 5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=  Юрий Пащинский
| RD1-score14= 3
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=  Томас Максорли 
| RD1-score15= 0
| RD1-seed16= 
| RD1-team16=  Кевин ван Хоув
| RD1-score16= 5
| RD1-seed17= 
| RD1-team17=  Том Глисон 
| RD1-score17= 5
| RD1-seed18= 
| RD1-team18=  Итаро Сантос
| RD1-score18= 1
| RD1-seed19= 
| RD1-team19=  Рой Фернандес 
| RD1-score19= 4
| RD1-seed20= 
| RD1-team20=  Роберт Мёрфи
| RD1-score20= 5
| RD1-seed21= 
| RD1-team21=  Родни Гоггинс 
| RD1-score21= 5
| RD1-seed22= 
| RD1-team22=  Ричард Макхью
| RD1-score22= 0
| RD1-seed23= 
| RD1-team23=  Адам Даффи 
| RD1-score23= 3
| RD1-seed24= 
| RD1-team24=  Иван ван Вельтховен
| RD1-score24= 5
| RD1-seed25= 
| RD1-team25=  Янник Пулэн 
| RD1-score25= 2
| RD1-seed26= 
| RD1-team26=  Симон Заммит
| RD1-score26= 5
| RD1-seed27= 
| RD1-team27=  Бобби Круйкшэнкс 
| RD1-score27= 0
| RD1-seed28= 
| RD1-team28=  Бьёрн Ханевеер
| RD1-score28= 5
| RD1-seed29= 
| RD1-team29=  Иса Ойкаринен 
| RD1-score29= 1
| RD1-seed30= 
| RD1-team30=  Саша Липпе
| RD1-score30= 5
| RD1-seed31= 
| RD1-team31=  Мартин Маккрудден
| RD1-score31= 5
| RD1-seed32= 
| RD1-team32=  Джордан Стинс
| RD1-score32= 3
| RD2-seed01= 
| RD2-team01=  Лассе Мюнстерманн 
| RD2-score01= 5
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=  Джонатан Нильсон
| RD2-score02= 2
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=  Дэвид Миллс
| RD2-score03= 1
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=  Винсент Малдун
| RD2-score04= 5
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=  Джордан Браун
| RD2-score05= 2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=  Брендан О'Донохью
| RD2-score06= 5
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=  Гэри Томсон
| RD2-score07= 2
| RD2-seed08= 
| RD2-team08=  Кевин ван Хоув
| RD2-score08= 5
| RD2-seed09= 
| RD2-team09=  Том Глисон
| RD2-score09= 5
| RD2-seed10= 
| RD2-team10=  Роберт Мёрфи
| RD2-score10= 0
| RD2-seed11= 
| RD2-team11=  Родни Гоггинс
| RD2-score11= 5
| RD2-seed12= 
| RD2-team12=  Иван ван Вельтховен 
| RD2-score12= 4
| RD2-seed13= 
| RD2-team13=  Симон Заммит
| RD2-score13= 1
| RD2-seed14= 
| RD2-team14=  Бьёрн Ханевеер
| RD2-score14= 5
| RD2-seed15= 
| RD2-team15=  Саша Липпе
| RD2-score15= 1
| RD2-seed16= 
| RD2-team16=  Мартин Маккрудден
| RD2-score16= 5
| RD3-seed01= 
| RD3-team01=  Лассе Мюнстерманн 
| RD3-score01= 1
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=  Винсент Малдун
| RD3-score02= 5
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=  Брендан О'Донохью
| RD3-score03= 3
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=  Кевин ван Хоув 
| RD3-score04= 5
| RD3-seed05= 
| RD3-team05=  Том Глисон
| RD3-score05= 2
| RD3-seed06= 
| RD3-team06=  Родни Гоггинс
| RD3-score06= 5
| RD3-seed07= 
| RD3-team07=  Бьёрн Ханевеер 
| RD3-score07= 5
| RD3-seed08= 
| RD3-team08=  Мартин Маккрудден
| RD3-score08= 0
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=  Винсент Малдун
| RD4-score01= 5
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=  Кевин ван Хоув
| RD4-score02= 6
| RD4-seed03= 
| RD4-team03=  Родни Гоггинс
| RD4-score03= 6
| RD4-seed04= 
| RD4-team04=  Бьёрн Ханевеер
| RD4-score04= 5
| RD5-seed01= 
| RD5-team01=  Кевин ван Хоув
| RD5-score01= 7
| RD5-seed02= 
| RD5-team02=  Родни Гоггинс
| RD5-score02= 2
}}

Матч за третье место: Винсент Малдун 5:3 Бьёрн Ханевеер 

 Чемпионат среди женщин 
 Плей-офф 

 Другие турниры 

Параллельно с мужским и женским чемпионатами Европы проходили два других турнира — Мастерс (для ветеранов) и International Play Offs (официальное название — European Play-Offs). Также в 2007 году (но в другое время и в другой стране) проходили командный чемпионат Европы и чемпионат среди юниоров (до 19 лет). Оба эти турнира не были включены в общую программу, но также считаются частью чемпионата Европы.

 Мастерс 
 Финал 

 Даррен Морган 6:2 Кирен Макмахон 

 International Play Offs 
 Финал 

 Кевин ван Хоув 4:1 Рой Фернандес 

 Командный чемпионат Европы 
 Финал Мужской турнир

() 10:7 ()

Женский турнир 5:0  

 Чемпионат среди юниоров 
 Финал 

 Майкл Уайт 6:2 Винсент Малдун 

 Брейки Мужской турнир:
 141, 137, 109, 105, 105, 101, 101, 101 Майкл Уайт
 136, 107, 107 Джордан Браун
 131 Тон Беркхаут
 130 Симон Заммит
 129 Лассе Мюнстерманн
 128 Бьёрн Ханевеер
 127 Родни Гоггинс
 127, 112 Джонатан Нильсон
 113, 102 Роберт Мёрфи
 111 Томас Максорли
 109 Джордан Стинс
 106 Стефан Мазроцис
 105 Мартин Маккрудден
 104 Том Глисон
 103 Брендан О'Донохью
 102, 100, 100 Алекс БоргЖенский турнир:
 69, 62, 61, 52 Риан Эванс
 60, 56, 50 Уэнди Янс
 52 Изабель ЙонкхирТурнир для ветеранов:
 123, 90, 84, 80, 60, 56, 56, 50 '''Кирен Макмахон
 91, 66, 50 Ноэл Халфпенни
 86, 61 Стивен Бэйли
 95, 85, 77, 73, 71, 70, 62, 62, 62, 60, 60, 59, 57, 55, 54, 53, 50, 50 Даррен Морган
 75, 58 Брендан Куни
 83, 68, 58, 56, 53, 50 Джон Уэлш
 63 Юджин Хьюз
 57 Джон Терри
 54 Джим Кэррик
 53 Ибрагим Баги

Ссылки 

 Отчёт о турнире на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 

Чемпионат Европы по снукеру
2007 год в снукере
снукер